Chane kan syfta på:

 Chané – en gemensam beteckningen för de sydligaste arawaktalande folken i Sydamerika
 Chañe (kommun) – en kommun i Spanien
 Chañe (kommunhuvudort) – huvudorten i ovannämnda kommun